Такмичење у трчању на 60 метара са препонама у мушкој конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици у дворани 2022. одржано је  20. марта у Београдској арени (из спонзорских разлога позната и као Штарк арена, раније Комбанк арена) у Београду (Србија).

Титулу светског првака освојену на Бирмингему 2018. бранио је Ендру Пози из Уједињеног Краљевства.

Земље учеснице 
Учествовало је 46 такмичара из 36 земаља.

  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди у трци на 60 метара са препонама за мушкарце пре почетка светског првенства 18. марта 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбољих атлетичара на 60 метара са препонама у мушкој конкуренцији у дворани пре почетка такмичења (18. марта 2022.) имали су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2022.

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 20. марта 2022. године. Такмичари су били подељени у 6 група. За полуфинале су пласирана прва 3 из сваке групе (КВ) и 6 на основу постигнутог резултата (кв).,,,

Полуфинале 
Такмичење је одржано 20. марта 2022. године. У финале су се пласирала по 2 првопласираних из све три полуфиналне групе (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв).,,,

Финале 
Финале је одржано 20. марта у 19:25.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2022. на сајту WA

Светско првенство у атлетици у дворани 2022.
Трка на 60 метара на Светском првенству у атлетици у дворани